Genètica:
Haplogrup A del cromosoma Y humà, basat en un haplotip del cromosoma Y.
Haplogrup mitocondrial humà A, basat en un haplotip de l'ADN mitocondrial.